A  2005-ben vetített japán–amerikai televíziós 2D-s számítógépes animációs sorozat, amely a Televisa Internacional, a Venevision Internacional, a Gonzo és a Sunwoo Entertainment gyártásában készült. Az amerikai Hasbro és a japán Takara játékgyártó cégek együttműködése során létrejött, 2005-től 2007-ig tartó Transformers széria, amely magába foglal egy animesorozatot és több képregényt is. Az Unikron Trilógia harmadik része, így a korábban futó Transformers: Armada és Transformers: Energon című animációs sorozatok, folytatásának tekinthető, ám az első sorozattal ellentétben 2D-s számítógépes animációt használt, a második sorozattal ellentétben már nem csak a robot szereplőinek megjelenítésére, hanem a hátterek és az emberek megjelenítésére is. Műfaja akciófilm-sorozat, kalandfilmsorozat és sci-fi filmsorozat. Japánban 2005. január 8. és 2005. december 31. között a TV Tokyo tűzte műsorra. Az Egyesült Államokban a Cartoon Network vetítette. Magyarországon korábban a Cartoon Network sugározta, és a csatorna Toonami műsorblokkjában volt látható, de csak a 46. részig sugározták a sorozatot, később a Megamax újraszinkronizálta a szériát és az összes epizódot leadta hiánytalanul.

Történet 
Miután legyőzték Unikront a Kibertronon, az alakváltókat új veszély fenyegeti. Az egykor hatalmas kaotikus istenség holttestéből egy fekete lyuk keletkezik, ami elpusztítással fenyegeti a bolygót, sőt, a világot. Szerencsére Prímusz, az alakváltók jóságos Teremtője az ősidőkben megalkotott négy tárgyat, a Kiberbolygó-kulcsokat. Ezek feladata eredetileg élettelen bolygók kiberformálása és új alakváltók teremtése volt, ám együttes használatuk képes felébreszteni az erejét vesztve szendergő Prímuszt, aki szembeszállhat a fekete lyuk erejével. Vector Fővezér, egy ősi alakváltó rendelkezik a térképpel, ami a négy Kulcs helyét rejti, és arra kéri az autobotokat, hogy kutassák fel ezeket és mentsék meg Kibertront, azonban Megatron, az álcák vezére elrabolja tőle a térképet. Optimusz Fővezér és csapata az autobotok nagy részét a Földre evakuálja a Kibertronról, hogy új bázist alapítson, azután megkezdődik a versenyfutás az álcákkal a Kulcsokért.

Unikron Trilógia 
A sorozat az Unikron Trilógia harmadik szezonja, amely az alábbi szériákból áll.
 Transformers: Armada
 Transformers: Energon
 Transformers: Cybertron

Szereplők

Magyar változat

Cartoon Network 
 Felolvasó: Korbuly Péter
 További magyar hangok: Balázsi Gyula, Deme Gábor, Fehér Péter, Kapácsy Miklós, Koncz István, Peller Anna, Péter Richárd, Pintér Gábor Attila, Szabó Máté, Varga Gábor, Vincze Gábor Péter

Megamax 
A szinkront a Megamax megbízásából a BTI Stúdió készítette.
 Felolvasó: Tarján Péter
 Magyar szöveg: Gyenes István
 Gyártásvezető: Bárány Juditt
 Rendezőasszisztens: Zeffer Anita és Fülpesi Beáta
 Szinkronrendező: Mészáros Károly
 További magyar hangok: Albert Gábor, Bodrogi Attila, Bolla Róbert, Dányi Krisztián, Dudás Eszter, Előd Botond, Élő Balázs, Fekete Zoltán, Forgács Gábor, Joó Gábor, Kapácsy Miklós, Katona Zoltán, Kisfalusi Lehel, Koncz István, Maday Gábor, Markovics Tamás, Mezei Kitty, Mihályi Győző, Németh Gábor, Papucsek Vilmos, Pálmai Szabolcs, Renácz Zoltán, Rosta Sándor, Sipos Eszter Anna, Stern Dániel, Szokol Péter, Szórádi Erika, Tarján Péter, Tokaji Csaba, Ungvári Gergely, Vincze Gábor Péter

Epizódok

Megjegyzések

Jegyzetek

Források 
 
 
 
 Transformers: Cybertron Fórum a Filmkatalógus.hu-n (a Megamax változat szinkronhangjainak forrása)

További információk 
 
 Transformers: Cybertron a wikia honlapján (robotok magyar neveinek forrása)
 

Animék
Transformers-sorozatok
Magyarországon bemutatott Transformers-sorozatok
Vásárolt Cartoon Network-sorozatok